Skæppe har flere betydninger:

 Skæppe (flademål) – et gammelt dansk jordemål
 Skæppe (rummål) – et gammelt dansk rummål